Il singolare del torneo di tennis Atlanta Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Paul Annacone 7-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Kevin Curren (semifinali)
 Pat Cash (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (primo turno)

 Scott Davis (quarti di finale)
 Tim Mayotte (quarti di finale)
 Stefan Edberg (primo turno)
 Brad Gilbert (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Atlanta Open 1985